Por Diário do Governo pode estar à procura de:
 Diário do Governo (Brasil) - órgão oficioso de imprensa, no Brasil, entre 1823 e 1824, e entre 1831 e 1833
 Diário do Governo (Portugal) - Denominação do jornal oficial de Portugal entre 1869 e 1976

Desambiguação